Chrzypsko Wielkie (plaats), plaats in Polen
 Chrzypsko Wielkie (gemeente), gemeente in Polen